Спея () — село в Новоаненском районе Молдавии. Относится к сёлам, не образующим коммуну.

География 
Село расположено на правом берегу Днестра примерно в 33 км к востоку от Кишинёва на высоте 57 метров над уровнем моря. Ближайшие населённые пункты — сёла Шерпены и Телица.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Спея проживает 2837 человек (1393 мужчины, 1444 женщины).

Этнический состав села:

Примечания 

Населённые пункты Новоаненского района
Населённые пункты на Днестре